Ezoe ist der Familienname folgender Personen:

 Kenjirō Ezoe (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Magdalena Ezoe (* 1931), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin